Пасицелы — название населённых пунктов на Украине:

 Пасицелы — село в Ананьевском районе Одесской области.
 Пасицелы — село в Балтском районе Одесской области.